The Last Resort har flere betydninger:

 The Last Resort (album) – Trentemøllers første album
 The Last Resort (band) – Et tidligt Oi! band
 The Last Resort (sang) – En melodi af The Eagles på albummet Hotel California